Сент-Мари ( — Богородица):

 Сент-Мари — остров у берегов Мадагаскара
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Арденны
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Восточные Пиренеи
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Ду
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Жер
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Иль и Вилен
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в регионе Мартиника
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в департаменте Ньевр
 Сент-Мари — коммуна во Франции, в регионе Реюньон

 Сент-Мари-де-ла-Мер
 Сент-Мари-де-Ре
 Сент-Мари-де-Шиньяк
 Сент-Мари-дю-Мон
 Сент-Мари-ла-Бланш
 Сент-Мари-Ломон
 Сент-Мари-Утр-л’О
 Сент-Мари-сюр-Уш
 Сер-Сент-Мари
 Сент-Мари, Баффи — канадская фолк-исполнительница